Колю — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна.
 Колю — тип давньоримського шолома